L52 steht für:
 10,5-cm-Panzerabwehrkanone, ein Festungsgeschütz zur Bekämpfung von gepanzerten Zielen
 10,5-cm-Turmkanone, in einen Panzerturm fest eingebaute Kanone der Schweizer Armee
 HMS L52, ein britisches U-Boot
 HMS Cowdray (L52), ein britischer Geleitzerstörer im Zweiten Weltkrieg

L52